Franciaország
Castello-di-Rostino, település Franciaországban, Haute-Corse megyében

 Olaszország
Castello dell’Acqua, település Olaszországban, Lombardia régióban, Sondrio megyében
Castello d’Agogna, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Castello di Annone, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Castello Cabiaglio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében
Castello di Cisterna, község Olaszországban, Campania régióban, Nápoly megyében 
Castello di Godego, település Olaszországban, Veneto régióban, Treviso megyében
Castello del Matese, község Olaszországban, Campania régióban, Caserta megyében
Castello–Molina di Fiemme, község Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében
Castello di Serravalle, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyében
Castello Tesino, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében
Castello, Velence közigazgatási egysége